IDG ist die Abkürzung für:

 Informationsverarbeitung und Dienstleistungen GmbH, den IT-Dienstleister der Gothaer Versicherung, heute: Gothaer Systems
 International Data Group, einen Verlag im IT-Bereich
 Israelisch-deutsche Gesellschaft
 Italdesign Giugiaro, ein italienisches Fahrzeugdesign-Unternehmen
 Integrated Drive Generator, Teil der elektrischen Anlage eines Flugzeugs

Die Abkürzung idg. steht für:

 indogermanisch (indogerm.), siehe Indogermanische Ursprache sowie Indogermanische Sprachen

IDG